Чури́лов (м), Чури́лова (ж) — русская фамилия, этимологически восходящая к именованию Чурила — одной из форм канонического мужского имени  (из  — «господин», «владыка»). Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 

 Чурилов, Александр Владимирович (род. 1984) — украинский футболист.
 Чурилов, Алексей Викторович (1972—2001) — российский политик.
 Чурилов, Андрей Андреевич (род. 1982) — российский биатлонист.
 Чурилов, Геннадий Станиславович (1987—2011) — российский хоккеист.
 Чурилов, Константин Викторович (род. 1982) — российский боксёр.
 Чурилов, Лев Дмитриевич (1935—2012) — советский государственный деятель, министр нефтяной и газовой промышленности СССР (1991).
 Чурилов, Леонид Дмитриевич (1907—1993) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Чурилов, Михаил Петрович (1854—1878) — русский статистик. 
 Чурилов, Юрий Иванович (род. 1959) — советский и российский военный лётчик, Герой Советского Союза.

Чурилова 
 Чурилова, Елена Егоровна (1925—2013) — свинарка, Герой Социалистического Труда.

См. также

Примечания 

